Jezero i potok u Srbiji:

 Jarevac (jezero), umjetno jezero na planini Tari.

 Jarevac (potok), potok na planini Tari